

Команда «Катюша» в 2011 году 
В команде числятся 28 велогонщиков, 17 представляют Россию.

Состав

Результаты 

Российские велокоманды